Pelta puede referirse a:

 la pelta, escudo ligero de la infantería griega de la antigüedad; o
 al género botánico Zannichellia.